El término tutor puede referirse:

al que realiza una tutoría;
al que realiza una tutela, la guarda de personas o bienes, perro y todos los animales;
al tutor o rodrigón, un palo que sujeta una parra;
al ayo;
al mentor.